Пасо де Идалго има више значења:

 Пасо де Идалго, Пасо де Аламос (Брисењас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо де Идалго (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо де Идалго (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику